etat (praca) – stała posada
 etat (wojsko) – dokument określający liczbę żołnierzy i środków materiałowych w danej jednostce wojskowej
 etat (leśnictwo) – wysokość pozyskania drewna dla danego gospodarstwa leśnego
Zobacz też
 etatyzacja
 ETAT, Chemins de Fer de l'État – kolej państwowa we Francji 1878–1938
 szkoła etatowa